Zoo kan henvise til:

 Zoo – kort for zoologisk have
 Zoo (film fra 1996) – dansk kortfilm fra 1996 af Irene G. Scholten
 Zoo (film fra 2018) – dansk film fra 2018 af Antonio Steve Tublén
 Zoo (Hannover) – bydel i Hannover, hvor Zoo Hannover ligger